Eoarctops vanderbyli — вид викопних хребетних з підряду горгонопсів (Gorgonopsia). Описано з шару Tapinocephalus середньопермських відкладень в Карру (Південна Африка). На верхній щелепі 4 або 5 різців, пара ікел і по 3 пари заіклових зубів. Довжина черепа 13 см, загальна довжина 50 см. Морда коротка і округла.

Ресурси Інтернету 
 Information on Eoarctops  in the Paleontology Database (paleodb.org)

Виноски 

Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1929
Звірозубі